

Населені пункти та їхні частини
 Рисе — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Рисе — село в гміні Дембе-Вельке Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Рисе — частина села Доленґа в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства

Примітки